Weierbächli ist ein Gewässername in der Schweiz:

 Weierbächli (Dorenbach), rechter Zufluss des Dorenbachs (zur Birsig) bei Binningen, Bezirk Arlesheim, Kanton Basel-Landschaft
 Weierbächli, Oberlaufname des Feienbächlis (zur Jona) oberhalb von Rüti, Bezirk Hinwil, Kanton Zürich
 Weierbächli (Huebbach), linker Zufluss des Huebbachs (zur Wigger) bei Langnau bei Reiden (Reiden), Wahlkreis Willisau, Kanton Luzern
 Weierbächli (Langete), rechter Zufluss der Langete bei Langenthal,  Verwaltungskreis Oberaargau, Kanton Bern
 Weierbächli (Werdenberger Binnenkanal), linker Zufluss des Werdenberger Binnenkanals (zum Rhein) bei Gartis (Sennwald), Wahlkreis Werdenberg, Kanton St. Gallen

Siehe auch:
 Weierbach